Sistema decimal puede referirse a: 
 Sistema de numeración decimal, un sistema de numeración que utiliza el 10 (número 10) como base aritmética.
 Sistema de numeración, cuando se sobreentiende que es en base 10.
 Número decimal o simplemente decimal, un número cuya representación en este sistema posee «parte entera» y «parte fraccionaria».
 Sistema métrico decimal, un sistema de unidades.
 Sistema de Clasificación Decimal de Dewey es un sistema de clasificación de bibliotecas.